David Sinclair peut désigner :

 David Sinclair (1969-), biologiste australo-américain travaillant sur le ralentissement et l'arrêt de la vieillesse.
 David Sinclair (1947-), clavieriste du groupe Caravan ;
 Tappa Zukie, né David Sinclair (1955-), musicien de reggae, producteur et DJ jamaïcain ;

personnage de fiction
 David Sinclair, un personnage de fiction apparaissant dans la série Numb3rs.